Kinetica (dynamica), de leer der bewegingskrachten
Chemische kinetica, chemische reactiesnelheid en tijdsafhankelijke processen binnen de thermodynamica
Kinetica (engine), een game engine van Sony